Wohlen kan syfta på

Geografi

Schweiz 

 Wohlen, Aargau, ort och kommun, Aargau, Bezirk Bremgarten, 
 Wohlen bei Bern, ort och kommun i kantonen Bern i Schweiz,